Wasenhütte ist der Ortsname von

 Wasenhütte (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Wasenhütte (Painten), Ortsteil des Marktes Painten, Landkreis Kelheim, Bayern